Equipe – casa discografica italiana
 L'Équipe – quotidiano sportivo francese
 Equipe 84 – gruppo musicale italiano

Altri progetti